Hailey Langland (2000) – snowboarder statunitense
 William Langland (1332-1386) – scrittore britannico